Vage Konvergenz steht in der Mathematik für:

 Vage Konvergenz (Maßtheorie), Konvergenzbegriff für Maße
 Vage Konvergenz von Verteilungsfunktionen, Konvergenzbegriff für Verteilungsfunktionen, siehe Verteilungsfunktion (Maßtheorie) #Vage Konvergenz